Spheciellus aenigmaticus () — ископаемый вид мелких сфекоидных ос, единственный в составе рода Spheciellus и семейства Spheciellidae из мелового бирманского янтаря (Мьянма).

Описание 
Мелкие осы, длина около 4 мм. Тело вытянутое, голова широкая, усики очень длинные (в 3 раза длиннее головы).
Нотаули обозначены как неглубокие бороздки; мезококсальный киль отсутствует; парные доли на внутренней стороне
вершин заднего тазика одинакового размера, без вершинного отростка; наружный и внутренний мыщелки задних бёдер одинакового размера, без апикального отростка. Имеется полная мезэпистернальная борозда, которая достигает средней линии тела вентрально. Переднее крыло содержит несколько ячеек: три субмаргинальные ячейки (1-я крупнее 2-й и 3-й, 2-я и 3-я примерно равны по размеру), 2-я кубитальная, 1-я и 2-я медиальные ячейки; жилка 1m-cu оканчивается на 1-й субмаргинальной ячейке, и жилка 2m-cu заканчивается на 3-й субмаргинальной ячейке; маргинальная ячейка значительно длиннее птеростигмы, её вершина заостренная; костальная ячейка немного шире ширины жилки С; жилки М и CuA расходятся дистальнее cu-a; 2-я абсцисса M + CuA короче cu-a. Жилка С заднего крыла отсутствует; жилка М расходится от CuA в cu-a:

Классификация 
Вид был впервые описан в 2021 году бразильскими энтомологами и выделен в отдельные род и семейство. Spheciellidae разделяет признаки с семействами Sphecidae, Crabronidae, Apidae и †Allommationidae.

См. также 
 Archisphex
 Angarosphex
 Melittosphex burmensis

Примечания

Литература 
 
 Howard E. Evans. 1969. Three New Cretaceous Aculeate Wasps (Hymenoptera) . Psyche. 76:251—261.

Ссылки 
 †Angarosphex Rasnitsyn 1975 (apoid wasp)

Вымершие осы
†
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Инклюзы бирманского янтаря
Фоссилии, описанные в 2021 году